Ел Нопалиљо има више значења:

 Ел Нопалиљо (Епазојукан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Нопалиљо (Сантијаго де Анаја), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Нопалиљо (Сингилукан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Нопалиљо (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Нопалиљо (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику